Кончіта Мартінес виграла титул, перемігши у фіналі Барабару Паулюс з рахунком 6–1, 4–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Барбара Паулюс (фінал)
  Аманда Кетцер (1-ше коло)
  Сабін Аппельманс (півфінал)
  Руксандра Драгомір (чвертьфінал)
  Сільвія Фаріна (1-ше коло)
  Барбара Шетт (півфінал)
  Катаріна Студенікова (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1996 Kremlin Cup Draw 

1996
Кубок Кремля